Хехт, Хект — фламандская, немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

Хехт 
 Хехт, Гарольд (1907—1985) — американский кинопродюсер, хореограф-постановщик.
 Хехт, Гильом ван дер (1817—1891) — бельгийский художник.
 Хехт, Джина (род. 1953) — американская актриса.
 Хехт, Дюваль (род. 1930) — американский гребец.
 Хехт, Йохен (род. 1977) — немецкий хоккеист.
 Хехт, Феликс (1847—1909) — немецкий экономист и банкир.
 Хехт, Ханс (род. 1939) — немецкий шахматист.

Хект 
 Хект, Бен (1894—1964) — первый американский сценарист, получивший премию «Оскар».
 Хект, Джессика (род. 1965) — американская актриса.
 Хект, Энтони (1923—2004) — американский поэт, эссеист и переводчик.

См. также 
 Хехта, Миньона Яновна (род. 1930) — советская волейболистка
 Хехтс, Ольгерт (1931—2016) — советский баскетболист